The Crown (en inglés, La Corona) puede hacer referencia a los siguientes artículos:
The Crown (serie de televisión)
The Crown, banda musical